Hålldammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hålldammen, Småland, sjö i Kalmar kommun, 
Hålldammen, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (26,5 ha)
Hålldammen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (4,26 ha)
Hålldammen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (5,88 ha)
Hålldammen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (6,74 ha)
Hålldammen (Järbo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (72,8 ha)
Hålldammen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (37 ha)

Se även
Hållsdammen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn